Abdelhamid Abou Zeid – terrorista algerino
 Ra'ad bin Zeid – membro della famiglia reale degli Hashemiti e pretendente al trono dell'Iraq
 Remah Abou Zeid – giocatore di calcio a 5 egiziano